Saint-Gildas (von Gildas) ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Gildas im Département Côtes-d’Armor
 Saint-Gildas-de-Rhuys im Département Morbihan
 Saint-Gildas-des-Bois, im Département Loire-Atlantique